Цапко — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Назван по одноимённому селу, в котором расположена.

История 

Платформа открыта в 1928 году в составе пускового участка Долинск — Макаров.

20 августа 1945 года освобождена советскими войсками.

Современное название станция получила в 1946 году.

Деятельность 

По состоянию на декабрь 2012 года пассажирские поезда на станции не останавливаются. Грузовые операции по станции не предусмотрены.

Ссылки 
 Гребенская в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области